Крупи́чполе () — село,
Крупичпольский сельский совет,
Ичнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421786001. Население по переписи 2001 года составляло 781 человек.

Является административным центром Крупичпольского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Новый Подол и
Сваричевка.

Географическое положение 
Село Крупичполе находится на берегах реки Удай (в основном на правом берегу),
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Довбни,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Сваричевка.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 Вблизи села Крупичполе есть курганы эпохи бронзы (II тысячелетие до н. э.).
 Село Крупичполе основано в первой половине XVIII века.

Экономика 
 «Крупычполе», сельскохозяйственный кооператив.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 2 школы I ст.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Больница.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания